Hodor, ist der Familienname folgender Personen:
 Darek Hodor, schwedischer Filmeditor.

Weiterhin ist Hodor
 ein fiktiver Charakter in Game of Thrones, siehe: Figuren im Lied von Eis und Feuer#Hodor.